De moeder (hoorspel), een hoorspel naar het televisiespel The Mother van Paddy Chayefsky
 De moeder (1926), een film uit 1926 van de Russische regisseur Vsevolod Poedovkin
 De moeder (boek), een vertaling van The Mother van Pearl S.Buck uit 1933
 De moeder (1990), een film uit 1990 van de Russische regisseur Gleb Panfilov